

Patronyme 
 Antoine Lasègue (1793-1873), président de la Société botanique de France en 1869. 
 Ernest-Charles Lasègue (1816-1883), médecin français.

Éponymie 
 Signe de Lasègue, élément important du diagnostic clinique d'une névralgie sciatique, décrit par  Ernest-Charles Lasègue

Homonymie de patronyme